Вильгельм Бернд Бауэс (родился 21 ноября 1948 года в городе Менхенгладбах) — бывший западногерманский спортсмен слалом каноист. Принимал участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в 1970-х годах.

Спортивные достижения 
Вильгельм Бернд Бауэс завоевал серебряную медаль в дисциплине С-2 на летних Олимпийских играх 1972 в Мюнхене.

Baues также завоевал две медали на чемпионате мира по гребному слалому, организованном Международной федерацией каноэ в Муотатале, включая золотую медаль в дисциплине C-2 в командных соревнованиях и бронзовую медаль в дисциплине С-2.

Литература 
 Nationales Olympisches Komitee für Deutschland: München. Kiel. 1972.

 Die Olympiamannschaft der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt am Main 1972.

Примечания 
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.
 Sports-reference.com profile
Родившиеся в 1948 году
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1972 года
Гребцы на байдарках и каноэ Германии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ